Hebe kan syfta på

 Hebe – gudinna i grekiska mytologin
 6 Hebe – en asteroid i asteroidbältet
 Bogserbåten Hebe – en bogserbåt
 Hebe – växtsläkte som numera ingår i veronikasläktet